eV () — Экспозиционное число.
 EV () — вид сертификата открытого ключа с усиленной проверкой подлинности удостоверяемого объекта (Extended Validation Certificate).
 eV, эВ (, Электрон-вольт) — мера энергии электрона.
 EV () — Стоимость компании.